hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Massachusetts
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Vermont
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Wirginia
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) w USA, w stanie Waszyngton